De AFF voetbalkampioenschap voetbal onder 16 - 2010 werd gehouden  20 september 2010 tot en met 26 september 2010 in Indonesië. Alleen vier teams  plus een uitgenodigde team van de East Asian Football Federation (EAFF) deden mee aan dit toernooi. Het toernooi werd gewonnen door Vietnam

Toernooi

Groepsfase

Wedstrijd voor 3e plaats

Finale

Externe links 
AFF U-16 Championship 2010 at AFF official website

Voetbal in 2010
ASEAN voetbalkampioenschap onder 16